Майкл Лейтон (; род. , Петролия, Онтарио) — канадский хоккеист, вратарь. В настоящее время является игроком клуба АХЛ «Сиракьюз Кранч».

Карьера 
3 апреля 2013 года «Филадельфия Флайерз» обменяла Майкла Лейтона и выбор в третьем раунде драфта 2015 года в «Коламбус Блю Джекетс» на вратаря Стива Мейсона.

В сезоне 2013/14 выступал в КХЛ в составе донецкого «Донбасса». В регулярке сыграл 42 встречи, в плей-офф — 8 игр. В мае 2014 года подписал однолетний контракт с новичком КХЛ, клубом «Сочи», но вскоре расторг его из-за болезни. В августе 2014 года заключил годовой двухсторонний контракт с «Чикаго Блэкхокс», выступающего в НХЛ.

Титулы и достижения:
 Вошёл в символическую сборную новичков АХЛ сезона 2001—2002
 Игрок месяца в АХЛ в сезоне 2001—2002
 Участник матча звезд АХЛ в сезоне 2007—2008
 Алдедж "Баз" Бастьен Мемориал Эворд 2007—2008

Финалист Кубка Стэнли 2010 
В 2010 году участвовал в финале Кубка Стэнли в составе «Филадельфии Флайерс»; это противостояние «Филадельфия» проиграла бывшей команде Лейтона «Чикаго Блэкхокс» со счетом 4-2.

Рекорды 
 Самое большое количество выигранных матчей в АХЛ — 78 матчей («Норфолк Эдмиралс»)
 18 сухих матчей рекорд сезона («Норфолк Эдмиралс»)
 Первый вратарь в истории «Чикаго Блэкхокс», не пропустивший ни одной шайбы в дебютном матче

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккейные вратари
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Уинсор Спитфайрз»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Эдирондек Фантомс»
Игроки ХК «Донбасс»
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»